Подсобное хозяйство — личное сельскохозяйственное имущество семьи, обычно в сельской местности.

Населённые пункты 
 Подсобное хозяйство — деревня в деревня в Слободском районе Кировской области.
 Подсобное Хозяйство — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Подсобное Хозяйство — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Подсобное Хозяйство — посёлок в Кунгурском районе Пермского края.
 Подсобное Хозяйство — посёлок в Очёрском районе Пермского края.
 Подсобное хозяйство — деревня в Боровском районе Калужской области.

Прочее 
 Подсобное хозяйство — короткометражный фильм 2005 года, лауреат конкурса «Короткий метр» на кинофестивале «Кинотавр—2005»

См. также

Примечания